Fragile může být:

 Fragile (album, Yes) – album skupiny Yes z roku 1971
 Fragile (album, Dead or Alive) – album skupiny Dead or Alive z roku 2000
 Fragile (album, Saron Gas) – album skupiny Saron Gas z roku 2000
 Fragile (hudební skupina) – slovenská vokální hudební skupina 

jiné
fragile – mezinárodní poštovní označení křehkých zásilek

Externí odkazy